Bradstreet hace referencia a varios artículos:

Personas
Anne Bradstreet (1612–1672), primera escritora y poeta estadounidense en publicar un libro
Jeff Bradstreet, controvertido médico estadounidense, practicante de la medicina alternativa;
Tim Bradstreet, ilustrador estadounidense, conocido por su trabajo en cómics;

Empresas
Dun & Bradstreet, dedicada al suministro de información comercial, riesgo y financiera de empresas;